Gas Chamber — дебютний студійний альбом американського репера C-Bo, виданий 20 квітня 1993 р. лейблом AWOL Records. Платівка посіла 53-ту сходинку чарту Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Увесь альбом спродюсували Майк Мослі та Сем Бостік. У 2003 р. West Coast Mafia Records, власний лейбл C-Bo, перевидав Gas Chamber.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми C-Bo
Дебютні альбоми 1993
Англомовні музичні альбоми